Kompagni har flere betydninger:

 Kompagni (militær) – et militær betegnelse for en styrke.
 Handelskompagni